Podstoli wielki koronny (łac. subdapifer Regni) - honorowy urząd dworski I Rzeczypospolitej.